Gli irriducibili (Miles from Home) – film del 1988 diretto da Gary Sinise
Miles from Home – film del 2006 diretto da Ty Hodges